Onze-Lieve-Vrouwebasiliek verwijst naar basilieken toegewijd aan de Maagd Maria.

België
 Basiliek van Onze-Lieve Vrouw van Godsdal (Aubel)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstand (Bon-Secours (Péruwelz)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Dadizele (Dadizele (Moorslede))
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Kortenbos (Kortenbos (Sint-Truiden))
 Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk (Mechelen)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes (Oostakker (Gent))
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel (Scherpenheuvel (Scherpenheuvel-Zichem))
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Halle)
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Tongeren)
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Tongre-Notre-Dame) (Tongre-Notre-Dame (Chièvres))
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Vaux-sous-Chèvremont) (Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine))
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop (Vellereille-les-Brayeux (Estinnes))
Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Orval (Villers-devant-Orval (Florenville))
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Troost (Vilvoorde)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Basse-Wavre (Waver)

Brazilië
 Basiliek Onze-Lieve-Vrouw van Aparecida

Duitsland
 Mariabasiliek van Kevelaer

Canada
 St. Mary's Cathedral Basilica (Halifax)
 Basiliek-kathedraal Marie-Reine-du-Monde (Montreal)
 Basilique Notre-Dame de Montreal (Montreal)
 Basilique-cathédrale Notre-Dame (Ottawa)
 Basilique-cathédrale de Notre-Dame-de-Québec (Québec)

Frankrijk
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Avioth)
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Beaune)
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Boulogne-sur-Mer)
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (L'Épine)
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Liesse)
 Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis (Lourdes)

Italië

In Rome 
 Basiliek van Santa Maria Maggiore (Rome)
 Santa Maria della Vittoria (Rome)
 Santa Maria in Cosmedin (Rome)
 Basiliek van Santa Maria in Trastevere (Rome)
 Santa Maria sopra Minerva (Rome)

Buiten Rome 
 Basilica di Santa Maria degli Angeli (Assisi)
 Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari (Venetië)

Nederland
 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek (Maastricht)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart (Sittard)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemelopneming (Zwolle)

Polen
 Onze-Lieve-Vrouw-en-Sint-Bartolomeüsbasiliek (Piekary Śląskie)
Mariabasiliek van Inowrocław

Zie ook  
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)